Санта-Элена () — распространённый топоним в испано- и португалоязычных странах, в честь Святой Елены.

:
 Санта-Элена(es) — город в провинции Энтре-Риос, департамент Ла-Пас.
 Санта-Элена(es) — поселение в провинции Кордова, департамент Рио-Секо.
 Санта-Элена(es) — поселение в провинции Буэнос-Айрес, муниципалитет Хенераль-Пуэйредон.

:
 Санта-Элена-ди-Гояс — муниципалитет в штате Гояс;
 Санта-Элена (Мараньян) — муниципалитет в штате Мараньян;
 Санта-Элена-ди-Минас — муниципалитет в штате Минас-Жерайс;
 Санта-Элена (Параиба) — муниципалитет в штате Параиба;
 Санта-Элена (Парана) — муниципалитет в штате Парана;
 Санта-Элена (Санта-Катарина) — муниципалитет в штате Санта-Катарина.

:
 Санта-Элена-де-Уайрен — город в штате Боливар, муниципалитет Гран-Сабана.

:
 Санта-Элена(es) — поселение в департаменте Петен, муниципалитет Флорес.

:
 Санта-Элена(es) — муниципалитет в департаменте Ла-Пас.

:
 Санта-Элена — муниципалитет в провинции Хаэн автономного сообщества Андалусия.
 Санта-Элена-де-Хамус — муниципалитет в провинции Леон автономного сообщества Кастилия и Леон.

:
 Санта-Елена-де-Опон(es) — муниципалитет в департаменте Сантандер.

:
 Санта-Элена — муниципалитет в штате Юкатан.
 Санта-Элена — город в одноимённом муниципалитете Юкатана.
 Санта-Элена — посёлок в штате Чьяпас, муниципалитет Окосинго.

:
 Санта-Элена(es) — муниципалитет в департаменте Усулутан.

:
 Санта-Элена(es) — одна из 24 провинций Эквадора.
 Санта-Элена(en) — кантон в одноимённой провинции.

См. также 
 Елена (значения)
 Санта-Елена
 Святая Елена (значения)